Berthold Stern steht für:

 Geburtsname von Berthold Sterneck (1887–1943), österreichischer Opernsänger
 Berthold Stern (Radsportler), deutscher Radfahrer